E43 peut faire référence à :

Domaine militaire 
 HMS E43, un sous-marin de la Royal Navy.

Médecine 
 Malnutrition protéino-énergétique grave, sans précision, d'après la Classification internationale des maladies.

Transport 
Route
   Route européenne 43, une route traversant l'Allemagne, l'Autriche et la Suisse.

Signalisation
 E43. le cartouche à fond vert caractérisant les routes départementales en France.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres